A magyar teke-csapatbajnokság élvonalbeli versenyét 1936 óta rendezik meg. Napjainkban a Magyar Teke Szövetség rendezi.

Bajnoki címes rekordok 
A legtöbb magyar bajnoki címet a BKV Előre SC nyerte, 27-szer voltak bajnokok.

Már a 2010-es évektől kezdve mindig a Répcelaki SE, a Zalaegerszegi TK és a Szegedi TE került fel a dobogóra.

A Szeged egyhuzamban 5-ször, míg a BKV Előre SC 13-szor állt a dobogó legfelső fokán 1982-től 1994-ig.

Az eddigi bajnoki dobogósok 
Az alábbi táblázatban olvashatók az élvonalbeli magyar teke-csapatbajnokságok dobogós csapatait. A csapatokat az adott időszakban használt nevével jelöltük.

Csapatok 2022/23 
A 2022–23-as magyar teke-csapatbajnokság első osztályát tíz csapat részvételével rendezik.

Korábbi nevei 
1936-2022: Szuperliga

2022-től: Positive Adamsky Szuperliga

Források 
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport (Nemzeti Sport)
MTI Sportkiadás

csapat